Giuseppe Manfredini est le nom de plusieurs personnalités :
 Giuseppe Manfredini (vers 1710 - vers 1780), castrat et compositeur italien de la période baroque
 Giuseppe Manfredini (vers 1740 - vers 1815), peintre italien